Tasiusaq Ilorleq bezeichnet:
 Tasiusaq Ilorleq (Bucht, bei Iginniarfik), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusaq Ilorleq (Bucht, bei Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusaq Ilorleq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland